Las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres están conformadas por la Reserva y las divisiones de cuarta a novena que compiten a nivel nacional y la Primera Local, Reserva, Cebollitas, Zona Oro de cuarta a decimosegunda y Zona Plata de cuarta a decimosegunda que compiten a nivel provincial. Estas divisiones conforman la estructura del fútbol infantojuvenil.

En 2016/17, la Reserva volvió a participar de un torneo de AFA tras doce años, consagrándose campeona en la última fecha ante San Lorenzo. Dicho partido fue visto por 58.384 personas vieron en vivo y directo a través de internet y alrededor de 5.000 socios lo presenciaron en la cancha. En 2017, se consagró campeón por la cuarta categoría tras vencer a Newell's por 3-1 y en el 2018 Talleres fue el primer club del interior del país en disputar la Copa Libertadores Sub-20, torneo que finalizó en la quinta posición de manera invicta. En 2018 repitió el título en Reserva y sumó un título más esta vez en Séptima División, coronando unos primeros cinco años de su regreso con excelentes resultados.

Además, la reserva del club consiguió 27 veces el título de Liga Cordobesa de Fútbol en la competencia local..

De las inferiores han salido jugadores como Julio Buffarini, Javier Pastore, Daniel Willington, Javier Villarreal, Juan Pablo Avendaño o Mario Cuenca; entre otros.

El director general es Hermes Desio.

Historia de la Reserva

1981 
Este año se produjo el regreso de los torneos de reserva, que no se jugaban desde 1970. Instituto y Talleres, únicos clubes indirectamente afiliados a la AFA que podían participar del torneo, decidieron no jugar el torneo por los gastos que significaría el mismo.

1982 a 1988 
Los tres clubes de Córdoba que participaron durante esos años del Campeonato Metropolitano y de Primera División (Instituto, Racing y Talleres), decidieron apartarse del campeonato de reservas por el mismo motivo.

1988 a 1993 
Deportivo Mandiyú, San Martín de Tucumán, Chaco For Ever, Belgrano y Gimnasia y Tiro se sumaron durante esos años a la iniciativa de los tres clubes cordobeses ya que no contaban con el mismo presupuesto que los clubes afiliados directamente a la AFA. Así, hasta la fecha, ningún club del interior (excepto Newell's, Central, Unión y Colón, que se encontraban directamente afiliados) había podido participar del Torneo de Reserva de Primera División.

1993 a 1999 
Talleres fue alternando ascensos y descensos con el primer equipo y todavía sin poder jugar un Torneo de Reserva.

1999/00 
Talleres, Belgrano, Instituto y Gimnasia (J) son los primeros equipos indirectamente afiliados en participar de un Torneo de Reserva. Además, por primera vez desde 1970, participan del torneo todos los equipos de Primera División. No se llegaron a jugar las 38 fechas del torneo, por lo que la mayoría de los equipos quedaron con menos partidos que otros. Talleres finaliza en el 12° puesto, con cinco partidos por jugar.

2000/01 
Talleres vuelve a terminar en la 12° posición, esta vez con siete partidos menos de lo debido.

2001/02 
En una temporada donde quedaron 76 encuentros sin jugarse, Talleres finaliza en la 10° posición. Los dos equipos recién ascendidos no participaron de este torneo, por lo que el torneo fue disputado entre 18 equipos.

2002/03 
En una nueva edición de 18 participantes, Talleres y Chacarita fueron los que menos partidos disputaron, con 23 sobre 34 posibles. Aun así, el "matador" volvió a quedar en la 10° posición.

2003/04 
Talleres finalizó en la 15° posición de 19, siendo el tercer equipo con menos partidos jugados y con un primer equipo que fue condenado al descenso a pesar de una campaña donde terminó tercero. De esta manera, Talleres pasaría el resto de sus años sin jugar el Torneo de Reserva hasta su retorno a Primera División 12 años después.

2004 a 2016 
La reserva de Talleres jugó solamente la Liga Cordobesa, con el Tallerito. No existió una división reserva que participara de torneos de AFA.

2016/17 

Talleres regresó a competir en la Reserva AFA tras 12 años de ausencia en la máxima categoría. Cerró el 2016 en los primeros puestos de la tabla, llegando a compartir la punta en una fecha junto con Boca Juniors. Fue uno de los equipos con más goles del semestre con 26 tantos.

Kevin Humeler y Nahuel Bustos fueron convocados a la Selección de fútbol sub-20 de Argentina para disputar la pretemporada del Mundial Sub-20 de 2017. El último volvió a ser convocado unos meses más tarde.

En su primer año en la Reserva, logró lo que ningún otro equipo había conseguido: salir campeón inmediatamente después de haber ascendido. Además, el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio se convirtió en el único equipo de los indirectamente afiliados a la AFA en ganar este torneo.

2017/18 

Talleres no tuvo un buen comienzo, con dos derrotas y un empate, pero en las dos fechas sucesivas ganó por 7-0 ante Chacarita y 7-1 ante Patronato. Finalmente, tras un 2018 invicto y un torneo con un total de 63 goles, el equipo que entonces dirigió Walter Lemma fue campeón por segunda vez consecutiva.

Además, Nahuel Bustos recibió el Premio Estímulo 2017 que otorga La Voz del Interior.

19 jugadores del plantel fueron parte del equipo que disputó la Copa Libertadores Sub-20, donde Talleres terminó en la quinta posición. Luego de ese torneo, Augusto Schott y Exequiel Beltramone fueron convocados a la selección sub-19 y Cristian Ojeda y Facundo Medina a la selección sub-20 de Argentina.

2018/19 

En esta temporada, fueron convocados a la Selección sub-20 los jugadores Federico Navarro y Joaquín Blázquez, a los que se sumaron Maroni y Medina del plantel superior. Por su parte, Lautaro Guzmán, Exequiel Beltramone, Mauro Valiente y Stefano Zarantonello jugaron para la sub-19.

El equipo terminó en la 15° posición, con un rendimiento más bajo que en los dos años anteriores. Además, se jugó la Copa de la Superliga, que consagró a San Lorenzo bicampeón, y en la que quedó eliminado en Primera Fase ante Independiente.

2019/20 

Pablo Solari y Favio Cabral fueron convocados para jugar el Torneo de L'Alcudia con la Selección Argentina sub-18. Julián Malatini también integró la Preselección que dirigía Fernando Batista.

Tras un comienzo que dejó a Talleres en mitad de tabla, Walter Lemma decidió dar por finalizado su ciclo. De esta manera, Diego Torrente se convirtió en el nuevo DT para el año 2020. Talleres finalizó en la 17° posición entre 24 equipos. Luego, comenzó la Copa, un torneo corto por grupos que debió ser cancelado tras jugarse una fecha debido a la pandemia de COVID-19.

2021 

Talleres terminó en la 16° posición. Luego del parate por la pandemia y un flojo comienzo, el equipo pudo repuntar en la segunda mitad del torneo al mando de Andrés Navarro, el nuevo director técnico que ya había salido campeón con la Octava División unos años antes.

Historia de las divisiones menores

2014 
En el torneo de este año, Talleres volvió a disputar las inferiores de AFA (de Cuarta a Novena) después de cuatro años debido a su paso por el Torneo Argentino A, desde 2009 hasta 2013. La "T" ocupó la Zona A junto a River, Racing Club, Lanús, Quilmes, Almirante Brown, Rosario Central, Aldosivi, Atlético de Rafaela y Godoy Cruz.

2015 
En este año, pese a que el primer equipo descendió a la tercera división, el club recibió una invitación de AFA para jugar el torneo de todas formas y finalizó el torneo en la 12° posición. Se enfrentó en el grupo a Independiente Rivadavia, Boca, Banfield, Arsenal, Ferro y Sarmiento. Por primera vez, el club se clasificó a la Copa Campeonato, siendo el único equipo, junto a Instituto y All Boys, en disputar esta fase estando en una categoría de ascenso. Catriel Sánchez fue el máximo goleador de todas las divisiones de AFA tras marcar 28 goles en 26 partidos.

2016 
Talleres terminó el torneo en la 9° posición de la tabla general con tres jugadores dentro de los seis goleadores de cada división, entre ellos Catriel Sánchez, quien volvió a ser el máximo goleador contando todas las categorías. Los otros dos fueron Brian Noriega y Favio Cabral.

Talleres puso a 4 de las 6 categorías que compiten, entre las 10 mejores de la tabla. Sumó entre las 6 categorías que compiten un total de 208 tantos, siendo la Quinta la que más marcó con 50 anotaciones. La “T” fue el equipo que menos expulsados tuvo entre los 49 que forman la Copa Campeonato y la Copa Integración, donde en total hubo más de 1.050 tarjetas rojas. A este número el Albiazul tan solo aportó 11. De esta forma, Talleres lideró la tabla “Fair Play” al juego limpio.

La categoría 2004 de Talleres se consagró campeona del Mundialito de La Serenísima a nivel nacional, logrando así la clasificación a la Danone Nations Cup y logrando el quinto puesto a nivel mundial.

Augusto Schott y Nicolás Zalasar de la séptima división fueron convocados a la Selección de fútbol sub-17 de Argentina para la pretemporada del Sudamericano Sub 17 en marzo del año siguiente.

2017 
Los albiazules cerraron el año en la 8° posición sumando 314 puntos en 174 partidos. Tres de las seis divisiones finalizaron dentro de los cinco mejores equipos del país, siendo el quinto equipo más goleador de todo el campeonato solo por detrás de Vélez (391), San Lorenzo (352), River (341) y Newell´s (341). Además, la Cuarta División se consagró campeona luego de ganar el último partido por 3-1 ante Newell's. Por la fecha 22 había cosechado 11 puntos de 18 ante River, con la histórica goleada de la novena por 6-0 ante el conjunto millonario.

Favio Cabral, delantero de la séptima, fue el máximo anotador de todas las divisiones albiazules con 27 goles (Favio fue por segundo año consecutivo el máximo goleador de su categoría, en 2016 en octava había marcado 23 tantos). Le siguieron Mauro Valiente, delantero de la sexta, con 19 tantos y Mateo Mamani, jugador de la octava, con 18. Valentín Giraudo, Mateo Mamani, Santiago Toloza, Jeremías Gómez y Francisco Ledesma fueron convocados a la Selección sub 15 de Córdoba para disputar el Torneo Nacional, donde Mamani sería goleador del torneo.

2018 
En este año hubo dos campeonatos. Además, en la Copa Libertadores Sub-20, Talleres obtuvo el quinto puesto y finalizó el torneo de manera invicta. De esta manera, se convirtió en el equipo con el mejor porcentaje de rendimiento a lo largo de esta competición.

En el primero, Talleres fue parte del grupo A del torneo corto de inferiores que se jugó hasta junio. Finalizó en la 4° posición de la tabla general, como el mejor equipo del interior del país. La novena clasificó a semifinales.

En el segundo, Talleres nuevamente realizó una temporada histórica, ya que finalizó en la 6° posición con 135 puntos y 78 partidos jugados. Tras haber sido primeros de la Zona “B”, la Cuarta y la Séptima albiazul disputaron las finales. Finalmente, la Séptima División se consagró campeona tras disputar la final ante Rosario Central. Talleres fue el segundo equipo de toda la Superliga con más goles a favor, 145 goles en 13 fechas. El juvenil de la Octava división David Romero, con 15 tantos fue el máximo anotador de toda la competencia.

Para esta temporada, Mateo Mamani, Mirko Vivas y Francisco Martini, junto a Santiago Toloza y Laureano Martínez en reiteradas oportunidades, fueron convocados a las selecciones menores de Argentina: sub-16 y sub-17. También fueron convocados Sergio Frutos, Jeremías Gallard, Tomás Kummer y Brian Rojas para la sub-15 y al finalizar la temporada, se sumaron Gonzalo Alvez y David Romero.

2019 

En el torneo de la primera mitad del año, Talleres finalizó en la 12° posición. Durante este tiempo, seis jugadores del Club fueron convocados a las selecciones menores de Argentina: Laureano Martínez (Sub-17), Gonzalo Alvez, David Romero (Sub-16), Tomás Kummer, Sergio Frutos y Lucas Mendoza (Sub-15), a los que se sumaron los jugadores del primer equipo Gonzalo Maroni, Facundo Medina y Joaquín Blázquez (Sub-20).

En el torneo de la segunda mitad del año, Talleres finalizó en la 6° posición de la tabla general. Llegó a semifinales con la Séptima División, fue subcampeona la Cuarta División y obtuvo el campeonato la Octava División.

2020 

Tras haberse disputado una sola fecha, el torneo debió ser suspendido ese año debido a la pandemia de COVID-19.

2021 

En el regreso al fútbol de inferiores, Talleres se ubicó dentro de la tabla acumulada en la 11° posición en un torneo disputado por 26 equipos. Sus mejores desempeños fueron en séptima y cuarta categoría, donde finalizó quinto y segundo de su zona respectivamente. En cuarta división, quedó apenas por detrás del campeón Newell's. De séptima, Franco Yenerich y Bautista Scotta fueron convocados por Pablo Aimar a la Selección Argentina sub-17.

2022 

En la primera convocatoria del año, Aimar volvió a citar jugadores de Talleres. En este caso, a Yennerich se le sumaron Emiliano Daghero y Lucas Guiñazú.

Jugadores formados en Talleres 

Los siguientes son algunos de los futbolistas más destacados que han surgido de las divisiones inferiores de Talleres.

Entrenadores

Equipo reserva

Jugadores

Reserva de AFA 2021 

|-
| colspan="8" style="background: #000050; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-align: center;" | Arqueros

|-
| colspan="8" style="background: #000050; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-align: center;" | Defensores

|-
| colspan="8" style="background: #000050; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-align: center;" | Mediocampistas

|-
| colspan="8" style="background: #000050; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-align: center;" | Delanteros

Jugadores a préstamo

Personal 
Estructura general
 Director general: Hermes Desio.
 Director Scouting y Visorías: Hernán Llano.
 Coordinador Área Fútbol Infantil: Gabriel Bustos.
 Coordinador Área Física: Eduardo Larghi.
 Análisis de Rendimiento: Gustavo Torres.
 Metodología en fútbol infantil: Lucas Cisneros.
 Área Visorías: Hernán Llano, Esteban Lisi, Victorio Ocaño, Pablo Gibelli, Mariano Giménez, José Pettina y Andrés Salto.
 Área Administración Deportiva: Maximiliano Salas, Juan Pablo Negrete y Daniel Mur.
 Secretarios Técnicos: Pablo Taborda (Juveniles AFA) e Ignacio Scolari (Reserva AFA).

Departamento Médico
 Coordinadora general: Victoria Olmos.
 Equipo Médico: Victoria Olmos (Reserva AFA), Facundo Vera (4.ª, 5.ª y 6.ª AFA), Pablo Mancini (LCF) y Emanuel Aguilera Capra (LCF), Fabricio Berti (7.ª, 8.ª y 9.ª AFA), Gerardo Cortadi (LCF), Diego Danon (Fútbol Infantil) y Andrés Alfaro (Fútbol Femenino).
 Kinesiólogos: Santiago Grosso (Reserva AFA), Juan Remondegui (Juveniles), Gonzalo Brandan (Juveniles) y Marcos Padilla (Infantiles).
 Nutrición: Romina Garelik.
 Odontología: Sebastián Uzair.
 Evaluación y Biomecánica: Andrés Juárez e Ignacio Scolari.

Centro de Formación Talleres
 Coordinador: Christian Rodríguez.
 Supervisor: Rubén Gamarra.
 Celadores: Agustín Rodríguez, José Alejandro Barrera y Jonathan Montes Gobelet.
 Mantenimiento: Alejandra Oviedo, Valeria Pérez, Noemí del Valle Amaya.

Gabinete Psicosocial
 Director: Christian Rodríguez.
 Coordinador: Santiago Orgaz.
 Trabajo Social: Andrea Maldonado.
 Apoyo Escolar: Patricia Cozza y Franco Cervatto.

Cuerpos Técnicos 
Reserva AFA
 DT: Andrés Navarro.
 AC: ?.
 PF: ?.

Cuarta División AFA
 DT: Egidio Acuña.
 PF: Sebastián De la Fuente.

Quinta División AFA
 DT: Claudio Graf.
 PF: Sebastián Murgia.

Sexta División AFA
 DT: Vacante.
 PF: Diego Varas.

Séptima División AFA
 DT: Fabián López.
 PF: Hugo Gutiérrez.

Octava División AFA
 DT: Andrés Navarro.
 PF: Claudio Mazzaforte.

Novena División
 DT: Lucas Cisneros.
 PF: Diego González.

Primera Local LCF
 DT: Carlos Díaz.

Reserva LCF
 DT: Carlos Díaz.

Cuarta División LCF
 DT: Víctor Heredia.
 PF: Diego González.

Quinta División LCF
 DT: Víctor Heredia.
 PF: Diego González.

Sexta División LCF
 DT: Víctor Heredia.
 PF: Diego González.

Séptima División LCF
 DT: Mauro Alfaro.
 PF: Gonzalo Ramos.

Octava División LCF
 DT: Mauro Alfaro.
 PF: Gonzalo Ramos.

Novena División LCF
 DT: Lucas Dongarra.
 PF: Diego Varas.

Décima División LCF
 DT: David Carletti.
 PF: Hugo Gutiérrez.

Undécima División LCF
 DT: Emilio Catanea.
 PF: Sergio Teper.

Décimo Segunda División LCF
 DT: Juan Divito.
 PF: Facundo Bredeston.

Cebollitas LCF
 DT: Juan Divito.
 PF: José Pivetta.

Categoría Estímulos 2011/12
 DT: Rafael Kuttel.
 PF: Iñaki Arriola y José Pivetta.

Entrenadores de Arqueros
 Román Ranalli, Ignacio Navalón, Alejandro Parera y Franco Santillán.

Utileros
 Reserva AFA: Germán Montoya.
 4°, 5° y 6° AFA: Alberto Soria.
 7°, 8° Y 9° AFA: Víctor Urquiza.
 LCF: Efraín Corral.

Palmarés

Torneos internacionales disputados

Véase también 
 Anexo:Talleres en la Copa Libertadores Sub-20 de 2018
 :Categoría:Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Talleres (Córdoba)
 :Categoría:Temporadas del Club Atlético Talleres (reserva)

Referencias 

Club Atlético Talleres (Córdoba)
Talleres